Hájek (Góry Kamienne)
 Hájek (Praga)
 Hájek (powiat Karlowe Wary)
 Hájek (stacja kolejowa)